Натуральне число 743
 743 рік до нашої ери
 743 рік нашої ери